Kolbudy – wieś w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy
 Kolbudy – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim
 Kolbudy – nieczynna stacja kolejowa w Kolbudach, w województwie pomorskim

Zobacz też 
 Dekanat Kolbudy